Четыре угла () — граница американских штатов Юта, Колорадо, Аризона и Нью-Мексико, обозначенная . Также может означать:

Топонимы 
 Четыре угла — граница канадских провинций и территорий Манитоба, Саскачеван, Северо-Западные территории и Нунавут.
  — исторический район Ньюарка (Нью-Джерси, США).

Фор-Корнерс
Несколько населённых пунктов в США с названием «Четыре угла»:
  — поселение в Монтане.
  — пригород Силвер-Спринга (Мэриленд).
  — поселение в Орегоне.
  — поселение в Техасе.
 Фор-Корнерс (также известно как Ситрес-Ридж) — поселение во Флориде.

Прочее 
  — австралийская телепередача (1961 — )

См. также 
 Пограничный стык
  — точка на земной поверхности, где сходятся границы четырёх чётко различающихся друг от друга территорий.
  — в Англии.
  — ж/д станция линии  сети , расположенная в районе Дорчестер (Бостон, Массачусетс, США).
 Пять углов — несколько значений.
  () — поселение в штате Виргиния (США).
 Восемь углов — четыре дома в Потсдаме (Германия), построенных в 1771—1773 гг., до наших дней сохранился один.
 Код иероглифа по четырём углам